

Jean Talon 

 Jean Talon : premier intendant de la Nouvelle-France.
 Jean-Talon : station de métro de Montréal.
 Jean-Talon : circonscription électorale québécoise.

Voir aussi 

 Marché Jean-Talon : marché public de Montréal, à proximité de la station de métro de même nom.
 Rue Jean-Talon : rue importante de Montréal, à proximité de la station de métro de même nom.